El alfajor santafesino tipo torta, también conocido como rogel, es un pastel tradicional de la ciudad de Santa Fe, Argentina que consta de sucesivas galletas neutras alternando con abundante dulce de leche y finalmente cubierto por una capa de merengue. Si bien los ingredientes básicos son idénticos al tradicional alfajor, la decoración corre por cuenta de los pasteleros.

Historia 
Su origen es una variante del alfajor santafesino creado por Hermenegildo Zuviría, alias "Merengo", en la ciudad de Santa Fe en 1851, siendo la alfajorería más antigua e icónica de la Argentina, debido a que en la planta alta de su local se empezó a redactar la constitución nacional en 1853 y fueron los propios constituyentes quienes se encargaron de hacer conocer los tradicionales alfajores en sus respectivas provincias. Se desconoce el origen real del nombre Rogel, puesto que Merengo lo denomina "alfajor santafesino tipo torta" y en la ciudad de Santa Fe tampoco suele utilizarse esa denominación.

Existe una leyenda que cuenta que el nombre Rogel habría surgido hacia 1960 por un matrimonio del barrio de Belgrano, en Buenos Aires, quienes vendían el postre santafesino a sus vecinos. El nombre de la mujer era Rogelia, de modo que la torta fue rebautizada como Rogel1. Otra leyenda sugiere que el origen del nombre se debe a una familia del barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, quienes habrían introducido algunos cambios a una supuesta receta holandesa que constaba de alternancias de capas de galleta con dulce de fruta en vez de dulce de leche. En ambos casos se intenta sugerir que el plagio a la famosa receta original de Merengo de 1851 habría sido "casual" y por ese motivo un desconocido de Buenos Aires registró el nombre comercial Rogel en 1988.

Referencias

Enlaces externos 
 Información del Rogel. Origen y cómo prepararlo
 La historia del Rogel
 Más información del postre

Postres y dulces de Argentina